Seuls est une série de bande dessinée fantastique de Bruno Gazzotti et Fabien Vehlmann, créée en 2006 en cours de parution aux Éditions Dupuis.
 Seuls... est un album du groupe Sens unique sorti en 2005. 

 Cinéma 
 Seuls, film suisse de Francis Reusser, sorti en 1981.
 Seuls, film canadien de Guillaume Boucher et William Robitaille, sorti en 2013.
 Seuls, court-métrage de Martin Mauvoisin, avec Matteo DiPastena, sorti en 2016. 
 Seuls''', film fantastique français de David Moreau adapté de la bande dessinée du même nom, sorti en 2017.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre